Scharden ist ein deutscher Ortsname:

 Scharden, bis 1938 Skardupönen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, ab 1946: Scherstnjowo, untergegangener Ort im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland
 Scharden, bis 1938 Szardehlen, Kreis Pillkallen/Schloßberg, seit 1946: Scharowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland